

Patronyme 

 Óscar Carmelo Sánchez (1971-2007), joueur de football international bolivien.

Prénom 
 Carmelo, prénom dérivé de Carmel.
 
 Alessandro Carmelo Ruffinoni, missionnaire scalabrinien italien.
 Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, cardinal brésilien.
 Carmelo Agnetta, patriote et un fonctionnaire préfectoral italien.
 Carmelo Anthony, joueur américain de basket-ball.
 Carmelo Arden-Quin, artiste uruguayen.
 Carmelo Barone, ancien coureur cycliste italien.
 Carmelo Bene, acteur, écrivain, réalisateur et metteur en scène italien.
 Carmelo Bossi, boxeur italien.
 Carmelo Cappello, sculpteur italien.
 Carmelo Cernigliari-Melilli, écrivain, dramaturge, poète et sculpteur italien établi en France.
 Carmelo de Echegaray ou Karmelo Etxegarai, écrivain basque espagnol.
 Carmelo Gitto, joueur italien de volley-ball.
 Carmelo Lee, joueur portoricain de basket-ball.
 Carmelo Micciche, ancien footballeur professionnel français.
 Carmelo Mifsud Bonnici, homme politique maltais.
 Carmelo Morales, ancien coureur cycliste espagnol.
 Carmelo Occhipinti, universitaire et historien de l'art italien.
 Carmelo Ortega, ancien entraîneur cubain de basket-ball.
 Carmelo Pérez, matador mexicain.
 Carmelo Robledo, boxeur argentin.
 Carmelo Simeone, joueur de football international argentin.
 Carmelo Torres,  matador, industriel, journaliste, écrivain et producteur de télévision mexicain.
 Carmelo Travieso, ancien joueur portoricain de basket-ball.

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Carmelo (1930-), Carmelo Cedrún Ochandátegui, footballeur espagnol.
 Carmelo (1983-), Carmelo González Jiménez, footballeur espagnol.

Religion 
 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo a Mostacciano (titre cardinalice), titre cardinalice.

Toponyme 

 Carmelo, ville du département de Colonia (Uruguay).
 La montana del Carmelo, sommet de la chaîne des Cascades (États-Unis).
 Stade Juan Carmelo Zerillo, stade du Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Voir aussi 
 
 
 
Patronyme hispanique
Prénom espagnol
Prénom masculin
Homonymie de prénom